Ала́дьино — название населённых пунктов в России.

Брянская область 
 Аладьино — деревня в Трубчевском районе.

Московская область 
 Аладьино — село в Дмитровском районе.
 Аладьино — деревня в городском округе Кашира.
 Аладьино — деревня в Серпуховском районе.

Рязанская область 
 Ала́дьино — село в Чучковском районе.

Смоленская область 
 Аладьино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Аладьино — село в Зубцовском районе.
 Аладьино — село в Кашинском районе.